Gettrup Mark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gettrup Mark (Skjellerup Sogn) – en bebyggelse i Skjellerup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Gettrup Mark (Ulsted Sogn) – en bebyggelse i Ulsted Sogn, Aalborg Kommune